Germaine (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Germaine (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Germana – imię żeńskie